Toiano steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde Vinci, Provinz Florenz, Italien
 einen Ortsteil der Gemeinde Pozzuoli, Provinz Neapel, Italien
 einen Ortsteil der Gemeinde Palaia, Provinz Pisa, Italien